Hornbach (stad), een stad in Duitsland
Hornbach (bouwmarkt), een winkelketen
Hornbach (rivier), een zijrivier van de Lech